Alain Wiss, né le  à Littau (Suisse), est un footballeur international suisse, évoluant au poste de milieu de terrain.

Biographie

En équipe nationale

Avec l'équipe suisse olympique
Lors des Jeux olympiques d'été de 2012, Alain Wiss est titulaire lors du match face au Gabon. La rencontre se termine sur le score nul de 1-1.

Avec l'équipe nationale A 
Alain Wiss est convoqué par le sélectionneur national Ottmar Hitzfeld pour les matchs amicaux face à l'Allemagne et contre la Roumanie. Il reçoit sa première sélection, contre les Allemands, le  avec une victoire 5-3 des Suisses.

Statistiques

Références

Liens externes 

 

Footballeur international suisse
Sportif lucernois
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Joueur du FC Lucerne
Joueur du FC Saint-Gall
Joueur du SC Rheindorf Altach
Naissance en août 1990
Naissance dans le canton de Lucerne